La princesa Lavinia Mata-‘o-Tāone, Lady Ma'afu (Nukualofa, 4 de abril de 1952-Auckland, 22 de junio de 2018) fue una miembro de la nobleza tongana y de la casa de Tupou, como hija del príncipe Fatafehi Tuʻipelehake de Tonga. Fue la nieta de la reina Salote Tupou III y prima de los reyes Jorge Tupou V y Tupou VI.

Biografía 
Nació en Nukualofa el 4 de abril de 1952 como hija del príncipe Fatafehi Tuʻipelehake y su esposa Melenaite Tupoumoheofo Veikune. Fue la nieta de la reina Salote Tupou III, sobrina del rey Taufa'ahau Tupou IV y prima de de los reyes Jorge Tupou V y Tupou VI, así como tía de la princesa heredera Sinaitakala Fakafānua, y prima segunda del príncipe heredero Tupouto'a 'Ulukalala. 

Falleció a los 66 años de edad, el 22 de junio de 2018 en Auckland, ciudad en la que vivió gran parte de su vida. El cuerpo llegó al país el 29 de junio, y la familia real organizó un vigilia en la villa real de Matatoa, a la que se sumaron catorce iglesias de Tongatapu. Un día después fue enterrada en Langi ko Huelo 'o Hangai Tokelau en Tokomololo.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio en la Capilla Real, el 29 de julio de 1980 con Siosaʻia Lausiʻi, quien en 1997 heredaría el título Lord Ma'afu.

El matrimonio tiene dos hijosː

 El Honorable Tevita ʻUnga Lausiʻi.
 La Honorable Lavinia Fangaʻaka Lausiʻi.

Títulos y tratamientos 

 4 de abril de 1952-29 de julio de 1980: Su Alteza Real, la Princesa Lavinia Mata-‘o-Taone Tuku’aho.
 29 de julio de 1980-30 de octubre de 1997ː Su Alteza Real, la Princesa Lavinia Mata-‘o-Taone Lausiʻi
 30 de octubre de 1997-22 de junio de 2018ː Su Alteza Real, la Princesa Lavinia Mata-‘o-Taone, Lady Ma’afu

Distinciones honoríficas

Ancestros

Referencias 

Nobles de Tonga
Realeza de Tonga